Kævle kan have flere betydninger

 Kævle (træstykke) -- runekævle, lille brændestykke, kagerulle, bidsel, knebel til lam, stor træblok.
 Kævle (tale) --ævl og kævl, kæft – at holde kævlen, påståelig eller trættende tale, diskussion.
 Kævle (drukspil) -- drukspil, hvor modstanderne skal ramme genstanden i midten af to sider med spillere på hver side. Ordet kævle kommer oprindeligt fra Jylland og er et gammelt ord, der muligvis stammer fra Danmarks gamle hovedstad Viborg.